

Anno 
 570 o 570 a.C.

Codici 
 570 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Vilnius, dal 1939, in Lituania

Matematica 
 570 – numero